Bridging the Gap é o quarto e álbum final do líder do Zapp, Roger Troutman, lançado em 1991 pela Reprise Records.

Track listing

Créditos 

Backing Vocals – Dale DeGroat, Dick Smith, Nicole Cottom, Otis Stokes, Rocque LaCrosby, Roger Troutman, Sherman Fleetwood, Shirley Murdock, Zapp Troutman
Baixo – David Gamson, Roger Troutman
Bateria – Lester Troutman, Tony Alvarez
Guitarra, Talk Box – Roger Troutman
Sopro – Carl Cowen
Teclados – Dale DeGroat, David Gamson, Roger Troutman, Zapp Troutman
Masterizado por – Steve Hall
Mixado por – Lester Troutman, Roger Troutman
Percussão – Lester Troutman, Paulinho Da Costa
Produtor – David Gamson (faixas: 1, 2, 4 to 6), Roger Troutman

Álbuns de 1991